El proceso Mannesmann para la fabricación de tubos se vale de dos rodillos que comprimen externamente la barra cilíndrica de la que partimos. Estos rodillos tienen forma troncocónica y ambos están inclinados un cierto ángulo respecto la directriz axial de la barra cilíndrica. Un rodillo es colocado en la parte superior de la barra y el otro en la inferior de manera que ambos comprimen la barra. Debido a la rotación de los rodillos la barra empieza a girar, de esta forma lo que conseguimos son dos fuerzas transversales de compresión que no se mueven y que actúan sobre una sección de la barra que está girando. Esta compresión provoca una tracción de la sección en la zona donde no actúan los rodillos. Si nos colocamos en la referencia sección de la barra veríamos como todo el perímetro de la misma está sometida a una fuerza cíclica que se va desplazando por todo el perfil y cuyo módulo va variando en función del tiempo. 

	La peculiaridad del proceso Mannesmann es que crea una fuerza cuya función senoidal carga toda la sección. Estos continuos pasos por tracción y compresión someten la sección a consecutivos ciclos de histéresis que terminan por abrir una grieta en el centro de la barra. Este es el punto más crítico de toda la sección, el que más sufre la fluctuación de esta carga. Como hemos visto, la sección está sometida a dos cargas opuestas, es en el diferencial de sección que está en el centro donde todas se encuentran y los esfuerzos de tracción y de compresión acaban por abrir la grieta. La forma, la inclinación y el mismo giro de los rodillos induce también el movimiento longitudinal de la barra. El tamaño del agujero así como su acabado lo controla un mandril que atraviesa la barra axialmente.

Procesos industriales